

Arte 
 The Four – circolo di artisti scozzese

Cinema e televisione 
 The Four – serie televisiva hongkonghese del 2008
 The Four – film del 2011 diretto da Michael Ninn
 The Four – film del 2012 diretto da Gordon Chan e Janet Chun
 The Four – serie televisiva cinese del 2015

Pagine correlate 
 Four